Натуральне число 1187
 1187 рік до нашої ери
 1187 рік нашої ери